La discographie d'Eugene Ormandy recense l'intégralité des enregistrements discographiques en studio du chef d'orchestre Eugene Ormandy.

Né en Hongrie en 1899, Ormandy émigre vers les États-Unis au début des années 1920. Il effectue ses premiers enregistrements discographiques en tant que violoniste. Appelé à diriger des orchestres à New York puis à Minneapolis, c'est à la tête de l'orchestre symphonique de Minneapolis qu'Ormandy enregistre ses premiers disques comme chef dès 1934 pour le label RCA Victor. Prenant la succession de Leopold Stokowski comme directeur musical de l'orchestre de Philadelphie à partir de 1936-1938, il signe en 1943 un contrat d'exclusivité avec la compagnie CBS. Entre 1951 et 1961, à la suite de l'accord de distribution réciproque entre CBS et Philips, un grand nombre des disques d'Eugene Ormandy sont publiés en Europe sous étiquette Philips. Il repasse chez RCA en 1968 et effectue ses derniers enregistrements à la fin des années 1970 chez EMI. Il se retire en 1980 et meurt en 1985.

Eugene Ormandy, qui adore enregistrer et dont la curiosité musicale l'incite à aborder un répertoire particulièrement étendu, devient l'un des piliers des différents labels discographiques pour lesquels il travaille. Ainsi, lorsqu'en 1948, CBS lance ses disques longue durée, une douzaine d'albums dirigés par Ormandy constitue le catalogue de ce nouveau support. C'est à nouveau Ormandy qui a les honneurs du premier disque stéréo édité par CBS en 1958 (il s'agit du couplage des Pins de Rome et des Fontaines de Rome d'Ottorino Respighi). Vingt-et-un ans plus tard, le premier enregistrement numérique commercialisé par RCA est le Concerto pour orchestre de Bartók avec Ormandy à la tête de l'orchestre de Philadelphie.

Discographie 

Légende des couleurs :

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Notes et références

Liens externes 
 

Ormandy